La Coppa Italia 2019 è stata la 34ª edizione del trofeo riservato alle società del campionato italiano di Serie A1 di pallacanestro femminile. Organizzato dalla Lega Basket Femminile si è disputata dal 1º al 3 marzo 2019 nel Palasport Palalupe San Martino di Lupari.

La Lega adotta la formula della Final Eight alla quale prendono parte le prime otto squadre classificate in Serie A1 al termine del girone d'andata, ovvero: Umana Reyer Venezia, Famila Wüber Schio, Virtus Eirene Ragusa, Pallacanestro Broni, Fila San Martino, Gesam Gas Lucca, Pallacanestro Vigarano e Geas Sesto San Giovanni.

Il Torneo è stato vinto per la seconda volta dalla Virtus Eirene Ragusa, che ha sconfitto in finale il GEAS Sesto San Giovanni per 77-61.

Risultati

Tabellone

Semifinali

Finale

Squadra vincitrice 
 Passalacqua Ragusa: Nicole Romeo, Chiara Consolini, Sabrina Cinili, Laura Gatti, Alessandra Formica, Jillian Harmon, Angela Gianolla, Agnese Soli, Giulia Bongiorno, Dearica Hamby, Jessica Kuster. Allenatore: Gianni Recupido.

Note 

 2019
Pallacanestro nel 2019